Ascobotryozyma är ett släkte av svampar. Ascobotryozyma ingår i ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar 

Sporsäcksvampar
Ascobotryozyma